McLaren MP4-19 — гоночный автомобиль Формулы-1, разработанный Эдрианом Ньюи и построенный для участия в чемпионате  года.

История 
Машина была представлена как "отлаженная версия"  McLaren MP4-18. Это был не самый удачный автомобиль, который страдал в начале сезона от различных проблем, связанных с надежностью.

Оказалось, что не от всех "болезней" MP4-18 удалось избавиться, поэтому к середине сезона команда подготовила новую модификацию автомобиля. Модель MP4-19B стала новой машиной, с радикально измененным аэродинамическим пакетом. Тот факт, что Култхард квалифицировался третьим в первой гонке на новой машине, Гран-при Франции, дал команде надежду на лучшее окончание сезона.

На обновленном автомобиле Райкконену удалось одержать победу в Гран-при Бельгии.

Команда в итоге заняла пятое место в Кубке Конструкторов с 69 очками.

Результаты гонок

Примечания

Ссылки 

Шасси McLaren Формулы-1